Леськів — українське прізвище.

Відомі носії 
 Леськів Андрій Ігорович (1970—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Леськів Василь Іванович (* 1963) — радянський і український футболіст та тренер.
 Леськів Ігор Юрійович (*1970) — український педагог, громадсько-політичний діяч.
 Леськів Леся Северинівна (* 1963) — українська спортсменка спортсменка (кульова стрільба з гвинтівки). Заслужений майстер спорту України.
Прізвища на -ів